Rolls-Royce Phantom I, 1925–1931 
  Rolls-Royce Phantom II, 1929–1936
 Rolls-Royce Phantom III, 1936–1939 
  Rolls-Royce Phantom IV, 1950–1956
  Rolls-Royce Phantom V, 1959–1968
  Rolls-Royce Phantom VI, 1968–1991
  Rolls-Royce Phantom VII, 2003-2016
 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, 2007-2016
  Rolls-Royce Phantom Coupé, 2008-2016
  Rolls-Royce Phantom VIII, 2017-